Енн Гендрікссон і Джулі Річардсон були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гендрікссон, яка виступала в парі з Гретхен Магерс.

Гендрікссон і Магерс у чвертьфіналі програли парі Мішелл Джаггерд і Ху На.

Джаггерд і На виграли титул, перемігши у фіналі пару Сандра Берч і Деббі Грем з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1989 OTB Open Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд